Heijne ist der Nachname von:
Erik H. M. Heijne, niederländischer Physiker
Mathilde ter Heijne (* 1969), niederländische Künstlerin